Rosemont kan syfta på:

 Rosemont, Illinois – en by (village) i Cook County
 Rosemont, Kalifornien – en ort (CDP) i Sacramento County